Lohmen ist der Name

 einer Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Lohmen (Mecklenburg)
 einer Gemeinde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen, siehe: Lohmen (Sachsen)